Аријадна је богиња из грчке митологије

Аријадна може да има и ова значења:
 Аријадна Оливер - измишљена личност из романа Агате Кристи
 Аријадна (лептир) - род лептира
 Аријадна (царица) - Византијска царица из 5. века
 Аријадна на Наксосу - опера Рихарда Штрауса
 Аријадна (драма) - драма Ивана Гундулића